Der Challenger Britania Zavaleta 2002 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. November 2002 in Puebla stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Heroica Puebla de Zaragoza